Patara kan syfta på följande:

 Patara, en forntida hamnstad i Lykien (nuvarande Turkiet)
 Patara (djur), ett släkte insekter
 Badara (ort), en ort i Azerbajdzjan